«Го́род» — название нескольких сериалов: 
 Город (телесериал, Россия)